Phacidiaceae är en familj av svampar. Phacidiaceae ingår i ordningen disksvampar, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Disksvampar
Phacidiaceae